Apagão — corte de energia elétrica
Crise do apagão — ocorrida no Brasil entre 2001 e 2002
Apagão aéreo de 2006 — ocorrida no Brasil no referido ano
Apagão no sul de Portugal em 2000
Apagão - série brasileira de história em quadrinhos

Desambiguação